US Open 2012 - kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 21 a 24 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

1. część

2. część

3. część

4. część

5. część

6. część

7. część

8. część

9. część

10. część

11. część

12. część

13. część

14. część

15. część

16. część

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

US Open 2012
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet